Die Gibraltar Eurobet Division 2013/14 war die 115. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Spielklasse der Männer. Titelverteidiger war Lincoln FC. Jede Mannschaft spielte zwei Mal gegen jede andere Mannschaft. Die Saison begann am 7. Oktober 2013 und sollte am 3. Mai 2014 enden. Durch ein Nachholspiel endete sie allerdings erst am 7. Mai 2014.

Durch eine Restrukturierung der Liga nahmen ab dieser Saison acht Mannschaften teil. Dies war notwendig, um die UEFA-Kriterien zu erfüllen, die eine Ligenstärke von mindestens sieben Teams vorschreiben.

Mit dem UEFA-Beitritt des Verbandes erhielt Gibraltar jeweils einen Startplatz für die Champions League (Meister) und einen für die Europa League (Pokalsieger).

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Im Relegationsspiel am 18. Mai 2014 zwischen St Joseph’s FC und Mons Calpe SC setzte sich der Erstligist mit 2:0 durch und verbleibt somit in der Gibraltar Eurobet Division. Somit ist der FC Britannia XI, der einzige Aufsteiger in der kommenden Spielzeit.

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Seite des gibraltarischen Fußballverbandes

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14